João Pedro dos Santos ist der Name folgender Personen:

 João Pedro Geraldino dos Santos Galvão (* 1992), brasilianisch-italienischer Fußballspieler, siehe João Pedro (Fußballspieler, 1992)
 João Pedro Pereira dos Santos (* 1993), brasilianischer Fußballspieler, siehe João Pedro (brasilianischer Fußballspieler, 1993) 
 João Pedro Maturano dos Santos (* 1996), brasilianischer Fußballspieler, siehe João Pedro (Fußballspieler, November 1996) 

Siehe auch:
 João Pedro Lima Santos (* 1980), portugiesischer Fußballspieler, siehe João Pedro (Fußballspieler, 1980)